«Мелкий-мелкий буржуа» («Маленький, маленький буржуа», ) — итальянский фильм 1977 года, сочетающий в себе черты комедии по-итальянски и остросоциальной драмы. Демонстрировался в рамках официальной программы Каннского кинофестиваля 1977 года. Одна из лучших картин режиссёра Марио Моничелли, одна из лучших ролей Альберто Сорди.

Сюжет 

Главный герой фильма, служащий министерства Джованни Вивальди (Альберто Сорди), в преддверии пенсии стремится пристроить своего сына Марио (Винченцо Крочитти) на престижную работу в собственное учреждение и готов ради этого на любые унижения. 

Чтобы завязать выгодные знакомства, Вивальди определяет сына в масонскую ложу (против воли матери), но в день «экзамена на чин» Марио гибнет от шальной пули, выпущенной ограбившим банк молодым преступником. 

Супруга Джованни, домохозяйка Амалия (Шелли Уинтерс) узнает о случившемся по телевидению; её разбивает паралич, она теряет дар речи и ведет растительное существование. 

Отец, который успел разглядеть лицо убийцы, преисполнен желания отомстить за сына и делает всё, чтобы на парня не вышла полиция. 

Вивальди-старший похищает его, везет в свой загородный дом, долго пытает и убивает. После кончины жены Джованни, кажется, готов стать тихим пенсионером, но неожиданная уличная стычка, судя по всему, вновь превратит обывателя в «ворошиловского стрелка». (Этот эпизод отсутствует в романе Винченцо Черами, положенном в основу сценария).

В ролях 
 Альберто Сорди — Джованни Вивальди
 Шелли Уинтерс — Амалия Вивальди, его жена
  — Марио Вивальди, их сын
 Ромоло Валли () — доктор Спазани
 Ренцо Карбони () — Роббер, убийца
 Энрико Беруски () — Тоти, официант
 Ренато Скарпа () — священник
 Паоло Паолини () — коллега Джованни
 Этторе Гарофоло () — парень на улице
 Пьетро Торди () — глава масонской ложи
 Франческо Д’Адда Сальватерра () — камео
 Марчелло Ди Мартире ()
 Эдоардо Флорио ()

Награды 
Фильм получил три национальных кинопремии «Давид ди Донателло»: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшее исполнение главной роли.

Ссылки 
  Отзывы зрителей 
  Отзывы на роман Винченцо Черами (впервые опубликован в 1976) 

Кинокомедии Италии
Трагикомедии
Экранизации литературных произведений
Фильмы о Риме
Фильмы Италии 1977 года